Місьйонес:

 Місьйонес — провінція в Аргентині.
 Місьйонес — департамент у Парагваї.

Див. також 
 Misiones Orientales